Sielsowiet z centrum administracyjnym w Zalesiu:

Na Białorusi 
 sielsowiet Zalesie – sielsowiet w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim z siedzibą w Zalesiu
 sielsowiet Zalesie – sielsowiet w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim z siedzibą w Zalesiu
 sielsowiet Zalesie – sielsowiet w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim z siedzibą w Zalesiu
 sielsowiet Zalesie – sielsowiet w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim z siedzibą w Zalesiu
 sielsowiet Zalesie – dawny sielsowiet w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim z siedzibą w Piotrowszczyźnie (1940–1963), Zalesiu  (1963–1989) i wreszcie w Nowym Dworze (1989–2013)
 sielsowiet Zalesie – dawny sielsowiet w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim z siedzibą w Zalesiu